Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute à Barcelone du 24 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Iva Majoli, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Larisa Neiland et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Espagne
Compétition de tennis à Barcelone
Sport en Espagne en 1995
Tennis en avril 1995